Первый Чемпионат России по футболу был разыгран с 29 марта по 10 ноября 1992 года. Чемпионом стал «Спартак» (Москва).

Итоги

Первый этап

Группа «А»

Матчи

Группа «Б»

Матчи

Второй этап

1-8 места

Матчи

9-20 места

Матчи

Ссылки 
 Чемпионат России на сайте статистики
 Чемпионат России на WildStat

Чемпионат России по футболу 1992